Mörholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mörholmen, Ingå, Nyland, 
 Mörholmen, Borgå, Nyland,

Se även
Möholmen
Mödholmen
Marholmen
Myrholmen

Robotskapade Finlandförgreningar